Сен-Марте́н-дю-Бек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  особа (2011 р.).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північний захід від Парижа, 70 км на захід від Руана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006 р.):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалось 214 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 587 осіб, медіана доходів становила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-дю-Бек на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-дю-Бек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Сена